Висок може да се отнася за:

 Висок, котловина на Балканите, разделена между България и Сърбия;
 Висок, село в Източна България, община Омуртаг.

Вижте също 
 пояснителната страница Висока